MYH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marble Canyon (Stati Uniti)